Костомаров — русская фамилия.

Известные носители 
 Костомаров, Виталий Григорьевич (1930—2020) — русский языковед, профессор, действительный член АПН (ныне РАО).
 Костомаров, Всеволод Дмитриевич (1837—1865) — русский писатель, поэт-переводчик.
 
 Костомаров, Константин Дмитриевич (род. 1977) — российский композитор, музыкальный продюсер, певец.
 Костомаров, Коронат Филиппович (1803—1873) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.
 
 Костомаров, Павел Викторович (род. 1975) — российский кинооператор, режиссёр-документалист.
 Костомаров, Роман Сергеевич (род. 1977) — российский фигурист.

Костомарова, Людмила Григорьевна (1940—2018) — директор Научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы.

См. также 
 Костомаровы — дворянский род
  — топоним